Beamtenministerium steht für:
 ein Ministerium für die Angelegenheiten des Beamtentums im Allgemeinen, siehe Ministerium für öffentlichen Dienst

 Ministerium für Ernennungen 吏部 Libu, im Kaiserreich China bis 1911
 Provisorisches Beamtenministerium, in  Österreich-Ungarn 1895

sowie:
 Beamtenministerium (Mecklenburg-Strelitz), interimistischen Regierung des Landes 1928